Источная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Источная улица в городе Атбасар, Акмолинская область

Россия 
 Источная улица — улица в Екатеринбурге
 Источная улица — улица в Майме.
 Источная улица — улица в Североуральске.
 В Томске:
 Источная улица (до 18 апреля 1949 года часть этой улицы называлась Надысточная);

См. также 
 Источный переулок.